Hirsch (Hirschová) nebo Hirš (Hiršová), případně Hyrš (z něm. der Hirsch, jelen) může znamenat:

 Hirschové z Gereuthu - podnikatelský rod v Bavorsku
příjmení Hirsch
 Alex Hirsch (* 1985) – americký spisovatel, animátor, dabér a producent
 Bernard Hirsch (1884–1944) – úředník, učitel, kantor 
 Emile Hirsch (* 1985) – americký herec
 Eric Donald Hirsch (* 1928) – americký literární teoretik
 Ernst Hirsch (1874–1925) – československý politik německé národnosti a poslanec
 František Hirsch – český cyklista, účastník LOH 1900
 Fredy Hirsch (1916–1944) – židovský pedagog
 Gustav Hirsch (1845–1907) – českoněmecký politik ze Slezska, poslanec Říšské rady
 Helene Hirsch (1863–1937) – německá učitelka a spisovatelka, žijící v Brně
 Helmut Hirsch (1916–1937) – německý žid, popravený kvůli údajnému spiknutí
 Isidor Hirsch (1864–1940) – český rabín, překladatel Tóry
 Ludwig Hirsch (1946–2011) – rakouský šansoniér a herec
 Maurice de Hirsch ( někdy též Mořic, 1831–1896) – židovský bankéř a filantrop z rodu Hirschů z Gereuthu
 Michel Léon Hirsch (1907–1989) – francouzský novinář, rozhlasový publicista, překladatel z češtiny
 Peter Hirsch (* 1925) – britský fyzik a materiálový inženýr
 Petr Hirsch (poutník) (* 1979) – IT specialista, cestovatel (poutník), fotograf a básník
 Samson Rafael Hirsch (1808–1888) – německý rabín a moravský zemský rabín (1847–1851)
 Tereza Hirsch (* 1988) – českoněmecká scenáristka, režisérka a spisovatelka
 Vladimír Hirsch (* 1954) – český hudebník

podobné příjmení Hirš (Hyrš)
 Josef Hyrš (1849–1921) – český politik
 Miroslav Hirš – český heraldik
 Pavel Hirš (* 1942) – český politik za ČSS, LSU, LSNS a ODS, poslanec ČNR a PSP, předseda LSNS
 Cvi Hirš Chajes (1805–1855) – jeden z předních haličských talmudistů
 Jicchak Hirš Weiss (1815–1905) – rakouský talmudista a literární historik z Moravy

jiný význam
 Hirschova vila
 Hirschův index

Související články 
 Hersch (Herš)
 Chirš
 Hyršov
 Jelen (příjmení)

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení